

Substantif 
 Jumeau, lien de parenté
 Lyse d'un jumeau
 Muscle jumeau supérieur
 Muscle jumeau inférieur
 Navire-jumeau
 Nombres premiers jumeaux
 Poupées Jumeau

Patronyme 
Prénom :
 Prénom ethnique congolais : tshimba - nzunzi (Bas-Congo), mboyo-mpia (Équateur), omba-shako (Tetela)

 Pierre-François Jumeau (1811-1895), fabricant de poupées français
 Clément Jumeau (1914-1944) agent secret du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale
 Yves Jumeau (1955- ) artiste plasticien français

Toponyme 

 Jumeaux, commune française du Puy-de-Dôme
 Les Jumeaux, ancienne commune française des Deux-Sèvres

Titre d'œuvre 

 Les Jumeaux, tragédie de Friedrich Maximilian Klinger (1775).
 Le Jumeau, film d'Yves Robert (1984).
 Jumeaux (film, 1988), film de Ivan Reitman.